CQFD est notamment utilisé comme abréviation de « ce qu'il faut démontrer », « ce qu'il fallait démontrer » ou « ce qu'il faut dire ».

Mathématiques 
 CQFD, abréviation de « ce qu'il fallait démontrer », la conclusion du raisonnement mathématique.

Littérature / Presse 
 Ce qu'il faut dire, journal antimilitariste  et pacifiste libertaire fondé le  par Sébastien Faure ;
 CQFD, poème de Robert Desnos extrait du recueil L'Aumonyme, publié en 1923 ;
 CQFD, abréviation de Ce qu'il faut dire, détruire, développer, journal de critique sociale français créé en 2003.

Théâtre/Télévision/Radio
 CQFD, dramatique québécoise diffusée en 1957-1958 sur Radio-Canada dans l'émission Quatuor ;
 CQFD! Ce qu'il fallait détourner, émission de télévision diffusée sur D8 créée en 2015 ;
 CQFD, émission de radio suisse diffusée sur RTS La Première depuis 2016.

Musique 
 CQFD…utronc, un album de Jacques Dutronc sorti en 1987 ;
 CQFD, titre du groupe de rap IAM présent sur l'album ...IAM sorti en 2013 ;
 CQFD, titre du rappeur français Vald présent sur l'album NQNTMQMQB (2011) et en bonus sur NQNT (2014).
 CQFD, single du rappeur belgo-congolais Damso (2018).

Divers 
 CQFD, abréviation de « coûts, qualités, fonctionnalités, délais », modèle de gestion de projet.

en:QED (disambiguation)